Древнегреческая колонизация Северного Причерноморья — часть, одно из основных направлений процесса общегреческого колонизационного движения VIII—VI веков до н. э. (Великой греческой колонизации). Временны́е рамки древнегреческой колонизации Северного Причерноморья — середина VII—V век до н. э. Проходила в несколько этапов и на нескольких направлениях: западном (Нижнее Побужье и Нижнее Приднепровье, Западный и Юго-Западный Крым) и восточном (оба берега Керченского пролива, побережье Кавказа и Приазовья). В ходе колонизации было основано несколько десятков полисов и посёлков, среди которых самыми крупными были Пантикапей, Ольвия, Херсонес Таврический, Фанагория, Тира, Нимфей, Гермонасса.

Со времени греческой колонизации в Причерноморье наибольшей популярностью пользовался культ Аполлона.

Географические границы и климат региона 

Чтобы попасть в нынешнее Приазовье, древним грекам необходимо было пройти Керченский пролив, при этом в то время уровень Мирового океана был значительно ниже — как отмечает археолог Павел Ларенок «Азовского моря, каким мы его видим сейчас, не существовало. Достоверно известно, что его уровень был на несколько метров ниже. У Геродота нет упоминания о море, он называет этот водоём «Меотидским болотом», «скифскими прудами».

Догреческое население Северного Причерноморья 
Догреческим населением региона являлись племена тавров, скифов и сарматов, с которыми вновь прибывшие колонисты установили сложные и разнообразные военные, культурные и торговые связи.

Направления и характер древнегреческой колонизации Северного Причерноморья 
Самой поздней древнегреческой колонией в Северном Причерноморье стал Херсонес Таврический.
Самым мощным возникшим здесь государством стало Боспорское царство.

См. также 
 Танцы на костях — документальный фильм о разграблении античного археологического наследия в Причерноморье.

Примечания

Источники 
 Аристотель. Политика. Перевод С. А. Жебелёва. — М.: АСТ, 2002.
 Арриан. Перипл Понта Евксинского.
 Гекатей Милетский. Фрагменты // ВДИ. — 1947. — № 1.
 Гелланик Митиленский // ВДИ. — 1947. — № 1.
 Геродот. История. — М.: ОЛМА-ПРЕСТ Инвест, 2004.
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.
 Дионисий Периэгет. Описание населённой земли // ВДИ. — 1948. — № 1.
 Евсевий Кесарийский. Хроника // ВДИ. — 1948. — № 3.
 Евстафий Фессалоникийский. Комментарии к землеописанию Дионисия Периэгета // ВДИ. — 1948. — № 1. — С. 241—243.
 Лисий. Речи. Перевод С. И. Соболевского. — М.: Ладомир, 1994.
 Павсаний. Описание Эллады. В 2 тт. Перевод С. П. Кондратьева. — М.: АСТ, Ладомир, 2002.
 Перипл анонимного автора (Псевдо-Арриан).
 Плиний Старший. Естественная история. Перевод М. В. Скржинской // АгСП. — С. 74 — 76.
 Помпоний Мела. Землеописание.
 Псевдо-Скилак Кариандский. Описание моря, прилегающего к Европе, Азии и Ливии // ВДИ. — 1947. — № 3.
 Псевдо-Скимн Хиосский. Перипл.
 Клавдий Птолемей. Географическое руководство.
 Страбон. География. Перевод Г. А. Стратановского. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004.
 Стефан Византийский. Этника. Перевод П. И. Прозорова // ВДИ. — 1948. — № 3.
 Фукидид. История. Перевод Ф. Г. Мищенко и С. А. Жебелёва. — СПб.: Наука, 1999.
 Эсхин. Против Ктесифонта // ВДИ. — 1962. — № 4.
 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. — СПб.: Фарн, 1993.
 Latishev V. V. Inscriptiones antique orae septentrionales ponti euxini graecae et latinae (IOSPE, I²), Petropoli: Типография Императорской академии наук, 1916.

Литература 
 Агбунов М. В. Античная география Северного Причерноморья. — М.: Наука, 1992.
 Алексеева В. М. Греческая колонизация северо-западного Кавказа. — М.: Наука, 1991.
 Андреев Ю. В. Греки и варвары в Северном Причерноморье // ВДИ. — 1996. — № 1.
 
 Античные государства Северного Причерноморья (сборник статей). — М.: Наука, 1984.
 
 Блаватский В. Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. — М.: Изд-во АН СССР, 1953.
 Блаватский В. Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. — М.: Изд-во АН СССР, 1954.
 Гайдукевич В. Ф. История античных городов Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья. Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — С. 66 — 182.
 Доманский Я. В. О начальном периоде существования греческих городов Северного Причерноморья // АСГЭ. — Л.: Искусство, 1965. Вып. 7.
 Жебелёв С. А. Источники для изучения античной культуры Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья. Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1955.
 Жебелёв С. А. Северное Причерноморье. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
 Зубарев В. Г. Историческая география Северного Причерноморья по данным античных письменных источников. — М.: Языки славянской культуры, 2005.
 Иессен А. А. Греческая колонизация Северного Причерноморья. — Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1947.
 
 Карышковский П. О. Монеты Ольвии. Киев, 1988
 Карышковский П. О.  на сайте acadenia.edu
 Кузнецов В. Д. Ранние апойкии Северного Причерноморья // КСИА. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1991. Вып. 204.
 Лапин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. — Киев: Наукова Думка, 1966.
 Латышев В. В. ΠΟΝΤΙΚΑ. — СПб.: Типография императорской Академии Наук, 1909.
 Струве В. В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. — Л.: Наука, 1968.
 Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середины XIX вв.) — СПб.: Наука, 2002.
 Шелов Д. Б. Проблема греко-варварских контактов в эпоху греческой колонизации Северного Причерноморья // ВДИ. — 1994. — № 3.
 Шрамм Готтфрид. Реки Северного Причерноморья. Историко-филологическое исследование их названий в ранних веках. — М.: Eastern Communications, 1997.
 Яйленко В. П. Греческая колонизация VII—III вв. до н. э. — М.: Наука, 1982.
 Hind J. G. F. Greek and Barbarian Peoples on the Shores of the Black Sea // Archaeological Reports. — No. 30. — 1983—1984. — P. 71 — 97.
 Hind J. G. F. Archeology of the Greeks and Barbarian Peoples around the Black Sea (1982—1992) // Archaeological Reports. — No. 39. — 1992—1993. — P. 82 — 112.

Ссылки 
  // БСЭ

Древнегреческая колонизация
События в Краснодарском крае
События в Ростовской области
Древняя история Украины
Северное Причерноморье
История Крыма